Vrhe (gmina Celje)
 Vrhe (gmina Novo Mesto)
 Vrhe (gmina Slovenj Gradec)
 Vrhe (gmina Trbovlje)
 Vrhe (gmina Zagorje ob Savi)